Van Day ist der Nachname von
 David Van Day (* 1956), britischer Popsänger
 Amber Van Day, britische Popsängerin und Tochter des vorgenannten